Frederick Steele (1819-1868) – generale statunitense unionista
 Frederick Steele (1916-1976) – calciatore inglese